Il doppio del Thalgo Australian Women's Hardcourts 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Naoko Kijimuta e Nana Miyagi erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Elena Lichovceva e Ai Sugiyama hanno battuto in finale 1–6, 6–3, 6–4 Sung-Hee Park e Shi-Ting Wang.

Teste di serie
n/a
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (campionesse)
 Kerry-Anne Guse /  Rachel McQuillan (primo turno)
 Eva Melicharová /  Helena Vildová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thalgo Australian Women's Hardcourts 1998